Baridini — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

Классификация 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 

Baridinae